Mie Skov (* 24. Mai 1986 in Frederikssund) ist eine dänische Tischtennisspielerin. Sie ist Rechtshänderin, verwendet die europäische Shakehand-Schlägerhaltung und nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil.

Werdegang 
Skov trat im Jahr 2002 erstmals international in Erscheinung. Dabei nahm sie bisher für ihr Land neunmal an Weltmeisterschaften sowie viermal an Europameisterschaften teil, erreichte jedoch nie Medaillenränge. 2012 qualifizierte sich die Dänin für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dort gewann sie in der ersten Runde gegen Nadeen El-Dawlatly, scheiterte dann aber an Natalia Partyka. Im Herbst 2014 beendete sie ihre Karriere. Im Juli 2020 gab sie bekannt, dass sie ein Comeback plant, um sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, die nun im Jahr 2021 stattfinden werden.    

Mie Skov spielte bei mehreren deutschen Vereinen in der 2. und 1. Bundesliga.

Turnierergebnisse

Privat 
Mie Skov ist mit dem Badmintonspieler Carsten Mogensen verheiratet. Das Paar hat einen Sohn namens Benjamin (* 2015).

Weblinks 

 Mie Skov in der Datenbank von sports-reference (englisch) (archiviert; abgerufen am 2. Dezember 2020)
 Mie Skov auf olympedia.org (englisch) (abgerufen am 2. Dezember 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Dänemark)
Olympiateilnehmer (Dänemark)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Däne
Geboren 1986
Frau